To Sir, with love puede referirse a:

 To Sir, with love (novela), de E. R. Braithwaite (1959), ambientada en un instituto de secundaria.
 To Sir, with love (película), británica, adaptación de la novela, protagonizada por Sidney Poitier.
 To Sir, with Love (canción), de la película, interpretada por Lulu.
 To Sir, with Love (BSO), banda sonora original de la película (Lulu y The Mindbenders).
 To Sir, with Love II, telefilm estadounidense de 1996, secuela de la película.
 Seuseung-ui eunhye, película coreana de 2006, de género de terror, que se tituló en inglés To Sir, with love.